Le Championnat de France d'échecs des clubs 2003-2004 est sous la dénomination de Top 16 le plus haut niveau du championnat de France de ce sport.

Seize clubs participent à cette édition de la compétition. Le Top 16 2003-2004 était le 25e championnat de France d'échecs par équipe. C'était la première saison au cours de laquelle la division supérieure portait cette désignation, jusqu'à la saison 2002/03, le championnat s'appelait Nationale 1. Le champion était le champion en titre Paris NAO, qui, comme l'année dernière, a remporté les 11 rondes. Évry Grand Roque, le Cercle d'échecs de Strasbourg, l'Échiquier orangeois et Lille Échiquier du Nord étaient issus de la Nationale 2. Évry est le seul à rester pour la saison suivante, tandis que Strasbourg, Orange et Lille sont relégués avec Drancy.

Contexte
En 2001, la milliardaire Nahed Ojjeh apporte son soutien financier au club de Paris Caïssa, qui prend le nom de Paris NAO Chess Club. À l'image de Lyon-Oyonnax dans les années 1990, le club profite de son budget important pour attirer les meilleurs joueurs français et étrangers. C'est ainsi que Étienne Bacrot, Joël Lautier, Laurent Fressinet, mais également les stars internationales que sont Vladimir Kramnik, Michael Adams, Aleksandr Grichtchouk, Peter Svidler, Francisco Vallejo Pons, Teimour Radjabov ou Sergueï Kariakine vont défendre les couleurs parisiennes et offrir au club 4 titres de champion de France (2003 à 2006).

Composition de l'équipe du NAO dans le championnat de France 
 en 2003, 2004, 2005 et 2006 : Aleksandr Grichtchouk, Peter Svidler, Joël Lautier, Michael Adams, Laurent Fressinet, Francisco Vallejo Pons, Étienne Bacrot, Maxime Vachier-Lagrave, Igor-Alexandre Nataf, Peter Heine Nielsen, Arnaud Hauchard, auxquels s'ajoutent différents joueurs suivant en 2004 : Vladimir Kramnik, Almira Skripchenko, Sébastien Mazé, Teimour Radjabov.

Les principaux autres clubs français que sont Clichy, Monaco et Cannes ne peuvent que s'incliner devant une telle armada et doivent se contenter des places d'honneur :
 Clichy termine quatrième ;
 Monaco termine deuxième ;
 Cannes termine troisième.

Généralités
Le nombre de joueurs inscrits n'était pas limité. Alors que Bischwiller et Lille Échiquier du Nord s'en sortent avec 10 joueurs chacun, Mulhouse Philidor et Vandœuvre-Échecs utilisent 20 joueurs. Au total, 230 joueurs ont été utilisés, dont 64 ont joué les 11 tours. Le joueur avec le plus de points était Étienne Bacrot (Paris NAO) avec 11 points en 11 matchs, son coéquipier Michael Adams a marqué deux points de moins. Almira Skripchenko (Paris NAO), Silvia Collas (Clichy), Gilles Mirallès et Roza Lallemand (tous deux monégasques) ont marqué 8,5 points chacun en 11 matchs. Le joueur le plus âgé de la saison était Claude Conan (Cavalier Bleu Drancy), né en 1930, les plus jeunes joueurs étaient Sébastien Feller (Vandœuvre-Échecs), né en 1991, et Thomas Saatdjian (Échiquier nancéien).

Modalités 
Le tournoi était divisé en un tour préliminaire et un tour final. Les 16 équipes participantes ont été réparties en deux groupes de huit (Groupe A et Groupe B) et ont disputé dans ces derniers un tournoi de groupe. Les quatre premiers des deux groupes ont joué en poule haute, les quatre derniers en poule basse luttant contre la relégation. Les équipes qui se sont rencontrées lors des tours préliminaires ne se sont plus affrontées en finale. 

Le classement était d'abord déterminé par la somme des points d'équipe obtenus lors des tours préliminaires et finaux (3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul, 1 point pour une défaite, 0 point pour une défaite sans combat), puis avec différence entre les parties gagnantes et perdantes (en prenant également en compte le tour préliminaire et le tour final) et enfin le nombre de parties gagnantes.

Calendrier 
Les compétitions se sont déroulées du 30 janvier au 1er février, du 1er au 4 avril et du 5 au 8 mai 2004. Dans le groupe A, deux compétitions se sont disputées chacune à Nancy et Évry dans les trois premiers tours, tandis que les quatrième à septième tours ont été lieu de manière centralisée à Évry. 

Dans le groupe B, les trois premiers tours ont été disputés à Clichy et à Cannes deux fois chacun, tandis que les quatrième à septième tours se sont déroulés à Montpellier. Toutes les compétitions de Poule Haute et Poule Basse se sont déroulées par la suite à Belfort .

Clubs participants 
 Bischwiller
 Cannes
 Clichy 
 Drancy
 Évry
 Gonfreville l'Orcher
 Lille
 Monaco 
 Montpellier
 Mulhouse 
 Nancy
 NAO Chess Club
 Nice
 Orange (Vaucluse)
 Strasbourg
 Vandœuvre

Effectifs 
Les tableaux ci-dessous contiennent les informations suivantes :

    N° : numéro de classement
    Titre : titre FIDE au début de la saison (rating list janvier 2004) ; GM = Grandmaster , IM = Master International , FM = FIDE Master , WGM = Women's Grandmaster , WIM = Women's International Master , WFM = Women's FIDE Master , CM = Candidate Master , WCM = Women's Candidate Master
    Elo : Classement Elo au début de la saison (liste des classements de janvier 2004) ; pour les joueurs sans classement Elo, le classement national est indiqué entre parenthèses
    Nation : Nationalité selon la liste de notation de janvier 2004
    G : Nombre de parties gagnantes
    R : Nombre de matchs nuls
    V : Nombre de parties perdantes
    Points : nombre de points obtenus
    Jeux : Nombre de jeux joués

Paris NAO

C.E.M.C. Monaco

Cannes Échecs

Clichy-Échecs-92

Montpellier Échecs

Orcher la Tour Gonfreville

Échiquier niçois

Mulhouse Philidor

Bischwiller

Évry Grand Roque

Vandœuvre-Échecs

Échiquier nancéien

Cercle d'échecs de Strasbourg

Échiquier orangeois

Lille Échiquier du Nord

Cavalier Bleu Drancy

Compétition 
Dans le groupe A, alors que le NAO Chess Club n'a pu être évincé du haut du tableau avant le dernier tour, Mulhouse, Nice et Gonfreville n'ont assuré des places dans la Poule Haute que dans le dernier tour. Dans le groupe B, Monaco, Cannes, Clichy et Montpellier avaient déjà assuré des places dans la Poule Haute avant le dernier tour.

Classement 
NAO Chess Club est allé en finale avec 2 points d'avance sur Monaco et Cannes. Après que les trois équipes aient remporté les deux premiers tours, NAO a battu les deux concurrents et a ainsi conservé son titre.
 Poule Haute

 Poule Basse
Au tour de relégation, Drancy était la seule équipe reléguée avant le dernier tour. Nancy, Orange, Strasbourg et Lille se sont battus pour se mainteni drans le dernier tour. Nancy a battu Lille, laissant Strasbourg, Orange et Lille relégués.

Remarques
 Les défaites sans participation ne sont pas prises en compte dans les bilans individuels, les victoires sans participation sont prises en compte.
 Silvia Collas s'appelait Silvia Aleksieva jusqu'à la saison 2002/03.
 Le match entre Nancy et Gonfreville s'est terminé 6-1 pour Gonfreville mais a été marqué 6-0 pour Gonfreville. Les résultats effectivement atteints sont pris en compte pour les bilans individuels.
 Le match entre Évry et Nancy s'est terminé 7-1 pour Évry mais a été marqué 7-0 pour Évry. Les résultats effectivement atteints sont pris en compte pour les bilans individuels.

Equipe championne
 NAO Chess Club : Aleksandr Grichtchouk, Peter Svidler, Joël Lautier, Michael Adams, Laurent Fressinet, Francisco Vallejo Pons, Étienne Bacrot, Igor-Alexandre Nataf, Almira Skripchenko, Teimour Radjabov, Arnaud Hauchard, Peter Heine Nielsen, Sébastien Mazé, Maxime Vachier-Lagrave, Vladimir Kramnik.

Liens externes 
 Compétitions par équipes sur echecs.asso.fr contient les tables des compétitions par équipes depuis 2002.

Voir aussi 
 Coupe de France des clubs d'échecs

2003-2004
Echecs M1